Dagobert ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Dagobert – auch Taginbert – wird entweder abgeleitet aus einem westgermanischen Ursprung und bedeutet dann so viel wie glänzend wie der Tag (vgl. Bert) oder aus den keltischen Sprachen als dago- (gut) und berxto (glänzend).

Varianten 
Kurzformen des Vornamens sind Daggi, Dago, Dabbert und Bertel. Die Variante in den romanischen Sprachen lautet Dagoberto.

Die weibliche Form lautet Dagoberta oder Dagmar.

Bekannte Namensträger 
Einname
 Dagobert I. (608–639), fränkischer König aus dem Geschlecht der Merowinger
 Dagobert II. (676–679), fränkischer König aus dem Geschlecht der Merowinger
 Dagobert III. (711–715), fränkischer König aus dem Geschlecht der Merowinger
 Dagobert von Pisa (auch Daibert; † 1107), ab 1088 Erzbischof von Pisa und nach dem ersten Kreuzzug der erste offizielle Patriarch von Jerusalem

Vorname Dagobert
 Dagobert Biermann (1904–1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Dagobert Böckel (1816–1883), deutscher Philologe, Lehrer, Redakteur und linksliberaler Politiker
 Dagobert Duck, Comicfigur von Carl Barks (im Original: Scrooge McDuck)
 Dagobert Frey (1883–1962), österreichischer Kunsthistoriker
 Dagobert Kohlmeyer (* 1946), deutscher Journalist, Übersetzer und Fotograf
 Dagobert Lindlau (1930–2018), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Dagobert Lubinski (1893–1943), deutscher Journalist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Dagobert Peche (1887–1923), österreichischer Künstler
 Dagobert Schoenfeld (1833–1916), evangelisch-lutherischer Pfarrer, Wissenschaftler, Forschungsreisender und Reiseschriftsteller
 Dagobert Schwabach (1846–1920), deutscher Otologe
 Dagobert Sigmund von Wurmser (1724–1797), aus dem Elsass stammender österreichischer General

Künstlername
 Dagobert (Sänger) (* 1982), Schweizer Schlagersänger, bürgerlich Lukas Jäger

Nachname
 Luc Siméon Auguste Dagobert (1736–1794), französischer General, Held von Südfrankreich

Vorname Dagoberto
 Dagoberto Sosa Arriaga (* 1955), mexikanischer römisch-katholischer Bischof von Tlapa
 Dagoberto Fontes (* 1943), ehemaliger uruguayischer Fußballspieler
 Dagoberto Godoy (1893–1960), chilenischer Pilot
 Dagoberto Moll (* 1927), uruguayischer Fußballspieler
 Dagoberto Pelentier (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Dagoberto Campos Salas (* 1966), costa-ricanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls

Siehe auch 
 Tassilo, weitere von Taginbert abgeleitete Namensform
 Arno Funke (* 1950), Kaufhauserpresser mit dem Decknamen Dagobert

Männlicher Vorname